Djupet kan syfta på:

 Djupet (film, 1977) – en amerikansk film i regi av Peter Yates
 Djupet (film, 2012) – en isländsk film i regi av Baltasar Kormákur